Theodor von Oppolzer – astronomo austriaco
 Oppolzer – cratere lunare
 1492 Oppolzer – asteroide della fascia principale